Флор дел Рио има више значења:

 Флор дел Рио (Аматан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор дел Рио (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор дел Рио (Лас Маргаритас), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор дел Рио (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор дел Рио (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Флор дел Рио (Сантијаго Лаксопа), насеље у савезној држави Оахака у Мексику